Collinus ist der Familienname folgender Personen:

 Matthaeus Collinus (1516–1566), tschechischer Lehrer und Schriftsteller
 Rudolfus Collinus (1499–1578), Schweizer Humanist